El apellido Endler significa "Hijo de Endel (abreviatura de "Andreas")":

  (1930, Düsseldorf — 2009, Berlín), un escritor, ensayista, autor de prosa y poeta líric alemán
  (1893, Rostock — 1957, Oldenburg), historiador y archivero alemán
  (* 1979, Laupheim), un jugador de fútbol alemán
 (Claudia) Christiane Endler (Mutinelli) (* 1991, Santiago)
  (1860, Hannover — 1932, Köln), arquitecto alemán
  (1937, Viena — 2002, Viena), crítico musical, y escritor en la cultura austriaca
  (1763, Lüben () — 1822, Breslau), una grabadora de Silesia
  (1694, Olbernhau — 1762, Darmstadt), compositor alemán
 John A. Endler, etólogo y biólogo evolutivo

Véase también 
 
 
 Anderle